Нильс Поуль Нильсен (; ) — датский футболист, нападающий. До 2010 года был единоличным рекордсменом национальной сборной Дании по количеству забитых голов — 52 (такое же количество голов забил Йон-Даль Томассон).

Клубная карьера 
Ребёнком Поуль прокрадывался на стадион, чтобы смотреть футбольные матчи, не заплатив, за что получил прозвище gratist (безбилетник), сокращенно Tist. Играть в футбол Нильсен начал в «КБ Копенгаген», где провёл всю свою профессиональную карьеру. За 20 лет в клубе Нильсен 6 раз становился чемпионом Дании.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Дании состоялся 5 мая 1910 года в товарищеском матче против сборной Англии (2:1). Был включён в состав сборной на Летние Олимпийские игры 1912 в Стокгольме, где принял участие только в полуфинальном матче против сборной Нидерландов (также отметился забитым голом и помог команде выиграть со счётом 4:1). В финале датчане проиграли британцам со счётом 2:4 и взяли серебряные медали. Также Нильсен был включён в состав сборной на Летние Олимпийские игры 1920 в Антверпене. Всего за сборную он провёл 38 матчей и забил 52 гола.

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Данииː 1913, 1914, 1917, 1918, 1922, 1925

Ссылки 
 Профиль 
 Профиль 
 Профиль 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «КБ Копенгаген»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года